

Ґроєць — село в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Ґроєць — село в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ґроєць — село в гміні Боронув Люблінецького повіту Сілезького воєводства